Roßberg oder Rossberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Roßberg (1880–??), deutscher Politiker (LDP)
 Christian Gottlob Roßberg (1740–1822), Registrator, Schreibmeister und Kalligraphielehrer
 Gert Roßberg (1932–2016), deutscher Politiker (SPD)
 Gisela Stamer-Roßberg (1941–2018), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Ingolf Roßberg (* 1961), deutscher Politiker (FDP)
 Konrad Rossberg (1846–1921), deutscher Philologe
 Kurt Roßberg (1906–1991), deutscher Jugend-, Polit- und Gewerkschaftsfunktionär, Redakteur sowie Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Maylis Roßberg (* 2000), deutsche Politikerin (SSW)
 Ralf Roman Rossberg (1934–2017), deutscher Eisenbahnjournalist und Buchautor
 Rudolf Paul Roßberg, deutscher Heimatforscher
 Susana Rossberg (* 1945), belgisch-brasilianische Filmeditorin

Roßberg oder Rossberg steht für:

 Burg Rossberg, abgegangene Burg südlich der Aussenwacht Rossberg von Winterthur

 Rossberg (Bannwald), auf dem Rossberg bei Glems (Metzingen), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Roßberg (Landschaftsschutzgebiet), bei Reinerzau (Alpirsbach), Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
Ortsteile:
 Roßberg (Adlkofen), Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Roßberg (Bühlerzell), Wohnplatz im Ortsteil Bühlerzell der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Roßberg (Chamerau), Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Roßberg (Ebsdorfergrund), Gemeinde Ebsdorfergrund, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Roßberg (Gammelsdorf), Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Roßberg (Kumhausen), Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Roßberg (Rettersen), Ortsgemeinde Rettersen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Roßberg (Stallwang), Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Roßberg (Wolfegg), Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Roßberg (Gemeinde Ybbs), Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Roßberg (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortschaft von Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Roßberg (Gemeinde Molln),  Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Roßberg (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Roßberg (Gemeinde Neukirchen), Ortslage von Neukirchen am Großvenediger, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

 Rossberg (Winterthur), Quartier und Aussenwacht der Stadt Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz

 Roßberg O.S., deutscher Name von Rozbark, Ortsteil der Stadt Bytom (Beuthen), Woiwodschaft Schlesien, Oberschlesien, Polen

Berge und Erhebungen:
 Roßberg (Rätikon) (2452 m), im Rätikon südöstlich des Lünersee
 Roßberg (Tannheimer Berge) (1945 m), in den Tannheimer Bergen bei Vils (Tirol), Bezirk Reutte, Tirol
 Rossberg (Zentralschweizer Voralpen) (1580 m), an der Grenze der Kantone Schwyz und Zug
 Rossberg (Berner Oberland) (1200 m), im Berner Oberland bei Oberwil im Simmental, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Rossberg (Südvogesen) (1192 m), westlich von Thann, Département Haut-Rhin, Elsass
 Rossberg (Zentralvogesen) (1130 m), nördlich des Col du Bonhomme auf der Grenze von Elsass und Lothringen
 Roßberg (Schwarzwald) (1120,9 m), im Schwarzwald bei Breitnau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Roßberg (950 m), in der Schwäbischen Alb bei Ebingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Roßberg (Schwäbische Alb) (869,6 m), auf der Schwäbischen Alb bei Gönningen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Rossberg (Glems) (805,0 m), in der Schwäbischen Alb bei Glems (Metzingen), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Roßberg (747 m), im Schwarzwald nahe Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Roßberg (Rhön, Roßdorf) (701,6 m), Vordere Rhön bei Roßdorf, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Roßberg (Schleid) (693,6 m), in der Auersberger Kuppenrhön bei Zitters (Schleid), Wartburgkreis, Thüringen
 Großer Roßberg (664,3 m), im Bayerischen Wald bei Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Kleiner Roßberg (646 m), im Bayerischen Wald bei Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Rossberg (Schaffhausen) (641 m), im Klettgau bei Schaffhausen, Kanton Schaffhausen
 Rossberg (Hegau) (639,9 m), im Hegau zwischen Steißlingen und Wahlwies, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Roßberg (Haardt) (637,0 m), im Pfälzerwald bei Ramberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Großer Rossberg (Berglen) (511,7 m), Sporn der Buocher Höhe in den Berglen bei Breuningsweiler, Stadt Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Roßberg (Steigerwald) (477 m), im Steigerwald bei Birklingen und Mönchsondheim, Markt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Roßberg (Nordpfälzer Bergland) (447,4 m), bei Becherbach (Pfalz), Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Roßberg (446 m), auf dem Bodanrück bei Kaltbrunn (Allensbach), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Roßberg (Hinterland) (ca. 445 m), im Gladenbacher Bergland bei Kernbach (Lahntal), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Roßberg (351 m), im Nordpfälzer Bergland bei Kusel, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Roßberg (345,3 m), bei Kirrberg (Homburg), Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Roßberg (ca. 310 m), nahe Hermannsberg (Breitbrunn (Unterfranken)), Landkreis Haßberge, Bayern
 Großer Roßberg oder Guckelesberg (303,0 m), bei Unterdürrbach, kreisfreies Würzburg, Bayern
 Roßberg (Roßdorf) (284,6 m), im Odenwald bei Roßdorf (bei Darmstadt), Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Kleiner Roßberg (278 m), bei Unterdürrbach (Würzburg), kreisfreie Stadt, Bayern; mit Schenkenturm (Würzburg)
 Roßberg (165 m), in der Vorderpfalz bei Knöringen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Roßberg, bei Roßberg (Wolfegg), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Roßberg (früher Rosberg bzw. Roßberg), Weinberg am Elbufer beim Tatzberg, kreisfreies Dresden, Sachsen

Siehe auch:
 Rößberg
 Rosberg
 Rossberger
 Pferdeberg
 Unterdürrbach#Geschichte, zum Adelsgeschlecht der (Schenken) von Roßberg